Az Atlantis vagy Atlantisz az alábbi dolgokat jelentheti:

 Atlantisz, a Platóntól ismert legendás kontinens
 Atlantis űrrepülőgép, az Amerikai Egyesült Államok űrprogramjának egyik űreszköze
 Atlantis, magyar beatzenekar
 Atlantis, Norrie Paramor kislemeze
 Atlantis, a The Shadows együttes kislemeze

Filmek
 Atlantisz – Rajnai András 1982-ben bemutatott filmje
 Atlantis, brit televíziós sorozat 2013–2015, Magyarországon 2015-től
 Atlantisz – Valentyin Vaszjanovics ukrán filmrendező 2019-ben bemutatott filmje

Lásd még
 Atlantis Hotel (egyértelműsítő lap)